Федосеевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Федосеевка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Федосеевка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Федосеевка — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Федосеевка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Федосеевка — село в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Федосеевка — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Федосеевка — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Федосеевка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Федосеевка — село в Заветинском районе Ростовской области.
 Федосеевка — посёлок в Неклиновском районе Ростовской области.

Украина 
 Федосеевка — село в Троицком районе Луганской области.
 Федосеевка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Федосеевка — село в Окнянском районе Одесской области.

См. также 

 Федосята